David Van Driessen es un personaje ficticio de la serie de televisión Beavis and Butt-Head.

Papel en la serie 
Van Driessen es el profesor de secundaria en la escuele de Highland, a la que asisten Beavis y Butt-Head. Enseña materias como historia, matemáticas, biología y varias más. Es  hippie. Usualmente les da consejos al dúo sobre la vida y otras cosas, pero como entienden todo mal, este termina severamente accidentado.

Personalidad 
Van Driessen es uno de los pocos personajes que aprecia a Beavis y Butt-Head. Es de un calmado carácter y casi siempre esta de buen humor. A veces les da esperanzas al dúo de triunfar en la vida, y cuando les ocurre algo los defiende de las personas que los critican. Usualmente los tolera. También le gusta tocar la guitarra.

Personajes de Beavis and Butthead
Estadounidenses ficticios
Músicos ficticios
Profesores ficticios
Personajes masculinos en series de dibujos animados